A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi maratonfutás versenyszámát augusztus 8-án rendezték Szapporoban. Az aranyérmet a 2016-os olimpián is győztes kenyai Eliud Kipchoge nyerte 2:08:38-as idővel.

A kvalifikáció során 2:11:30 másodperc volt a szintidő.

A mezőny 2021. augusztus 8-án reggel 07:00-kor 26 °C-ban és erős szélben rajtolt el Szapporoban. A város utcáin kijelölt 42 195 méteres útvonal rajtja és célja is a város központjában lévő Odori Parkban volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Eredmények 
Az időeredmények óra:perc:másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Jegyzetek

Források 

Fmaraton